Carballás puede referirse a:

 Carballás (Abadín), lugar de la parroquia de Candia, municipio de Abadín.
 Carballás (Ares), lugar de la parroquia de Camouco, municipio de Ares.
 Carballás (Cerceda), lugar de la parroquia de Rodís, municipio de Cerceda.
 Carballás (Cerdedo-Cotobad), lugar de la parroquia de Cerdedo, municipio de Cerdedo-Cotobad.
 Carballás (Las Nieves), lugar de la parroquia de Tortoreos, municipio de Las Nieves.
 Carballás (Sobrado), lugar de la parroquia de Folgoso, municipio de Sobrado.
 O Carballás (Coristanco), lugar de la parroquia de Erbecedo, municipio de Coristanco.
 O Carballás (Gondomar), lugar de la parroquia de Morgadáns, municipio de Gondomar.
 Os Carballás (Abadín), lugar de la parroquia de Abadín, municipio de Abadín.
 Os Carballás (Cabana de Bergantiños), lugar de la parroquia de Nantón, municipio de Cabana de Bergantiños.
 Os Carballás (Capela), lugar de la parroquia de Cabalar, municipio de Capela.
 Os Carballás (Castro de Rey), lugar de la parroquia de Loentia, municipio de Castro de Rey.
 Os Carballás (Cerdido), lugar de la parroquia de los Casares, municipio de Cerdido.
 Os Carballás (Creciente), lugar de la parroquia de Filgueira, municipio de Creciente.
 Os Carballás (Curtis), lugar de la parroquia de Curtis, municipio de Curtis.
 Os Carballás (Fene), lugar de la parroquia de Barallobre, municipio de Fene.
 Os Carballás (Mañón), lugar de la parroquia de Mañón, municipio de Mañón.
 Os Carballás (Mesía), lugar de la parroquia de Cumbraos, municipio de Mesía.
 Os Carballás (Muras), lugar de la parroquia de Muras, municipio de Muras.
 Os Carballás (Ortigueira), lugar de la parroquia de Devesos, municipio de Ortigueira.
 Os Carballás (Merille), lugar de la parroquia de Merille, municipio de Orol.
 Os Carballás (Miñotos), lugar de la parroquia de Miñotos, municipio de Orol.
 Os Carballás (Orol), lugar de la parroquia de Orol, municipio de Orol.
 Os Carballás (Villarmayor), lugar de la parroquia de Grandal, municipio de Villarmayor.
 Os Carballás (Germade), lugar de la parroquia de Candamil, municipio de Germade.
 Os Carballás (Jove), lugar de la parroquia de Jove, municipio de Jove.